Le sigle USJ peut faire référence à :
 L'Union syndicale des journalistes CFDT, qui se dénomme aussi "CFDT-Journalistes", est la troisième organisation syndicale française de journalistes. Affiliée à la Confédération française démocratique du travail ;
 Universal Studios Japan ;
 L'Université Saint-Joseph de Beyrouth, au Liban.
 (NB: L'Université Saint-Joseph de Philadelphie aux États-Unis a pour sigle SJU; Le Collège Saint-Joseph dit University of St. Joseph's College au Canada a ferme ses portes en 1966.)